Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 1998/99 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 1998/99 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die erste Mannschaft von Panfox/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 22, während ESGOO Enschede, Utrecht und der SC Groningen mit je 14 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 139 Spieler zum Einsatz, von denen 33 keinen Wettkampf versäumten. Durch den Rückzug des DCG Amsterdam konnten nur acht Partien gespielt werden, ausgenommen hiervon waren Spieler, die sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft von Panfox/De Variant Breda spielberechtigt waren. Diese konnten neun Partien spielen, dies gelang allerdings mit Johannes van Mil nur einem Spieler.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 6 Punkten Friso Nijboer (Hilversums SG), Mark van der Werf (SV Zukertort Amstelveen), Hans Klip (SMB Nijmegen), Gerhard Schebler (ESGOO Enschede) und Frans Cuijpers (Panfox/De Variant Breda). Van der Werf spielte 7 Partien, die übrigen genannten Spieler 8 Partien. Mit Rafael Vaganian, Joël Lautier, Puck Leijnen (alle Panfox/De Variant Breda), Zsófia Polgár (Hilversums SG), Ralf Gommers, Erik van Heeswijk (beide SMB Nijmegen), Dorian Rogozenco (Magnus/BSG), Richard Duijn, Sander Los und Gabriel Molinari (alle SV Zukertort Amstelveen) erreichten zehn Spieler 100 %, von diesen wurden Vaganian, Lautier, Polgár, Duijn und Gommers je zweimal eingesetzt, die übrigen Genannten je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei Utrecht spielende Hans Bouwmeester (* 1929), jüngster Spieler sein Mannschaftskollege Jelmer Jens (* 1982).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = China, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SWE = Schweden, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Panfox/De Variant Breda I. Mannschaft

Hilversums Schaakgenootschap

ESGOO Enschede

Van Berkel/BSG

Utrecht

SV Zukertort Amstelveen

SMB Nijmegen

Schaakclub Groningen

Panfox/De Variant Breda II. Mannschaft

DCG Amsterdam 
Rücktritt vor Saisonbeginn

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Der Vorname des Spielers I. Johnson (Panfox/De Variant Breda) ließ sich nicht ermitteln.
 Insgesamt sechs Spieler von Panfox/De Variant Breda wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 1998
Schach 1999